Вулф ( — «волк») — действующий щитовой вулкан на севере острова Исабела (архипелаг Галапагос, Эквадор). Расположен точно на экваторе и линия экватора делит его практически ровно пополам.

Слабоактивный, за 900 лет с момента образования вулкана произошло около 20 извержений, последнее началось 25 мая 2015 года, предыдущее извержение — в 1797 году. Вулкан был назван в честь Теодора Вольфа, немецкого геолога, который изучал Галапагосские острова в 19 веке. Вулкан имеет очень глубокую кальдеру с обрывистыми склонами. Её глубина достигает 700 м. В кратере — крупное озеро с небольшим островком. Вся поверхность озера покрыта вулканической пемзой.

Вулф — самый высокий вулкан островов Галапагос, высотой 1707 метров. Рядом с ним находится вулкан Дарвин и вулкан Эквадор.

См. также 
 Вулканы Эквадора

Примечания

Ссылки 
 

Щитовые вулканы
Активные вулканы
Вулканы Эквадора
Кратерные озёра